Roxborough est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1963), homme politique américain dans le Michigan
 (1914-1949), écrivaine et styliste américaine
 (mort en 1509), maître d'université anglais
 (né en 1951), éditorialiste et auteur américain

Toponyme

Parc d'État de Roxborough, parc au sud de Denver
, communauté du Colorado
, quartier de Philadelphie
, ancien township de la Pennsylvanie

, communauté de la paroisse de Manchester

, ville de l'île de Tobago

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme